Гребеньки — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Лежит на берегах реки Разварня, примерно в 34 км западнее Истра, в 300 м к югу от Новорижского шоссе, высота над уровнем моря 232 м. Ближайшие населённые пункты — Гомово, менее 1 км на юго-восток, и Давыдково — в 1 км на север. Ближайшая железнодорожная станция — Лесодолгоруково Рижского направления Московской железной дороги — в 1,5 км.

Население

Исторические сведения 
До 1929 года входила в состав Мамошинской волости, относившейся до 9 марта 1921 года к Рузскому, а затем к Воскресенскому уезду Московской губернии. По данным на 1890 год в деревне проживало 39 человек, по материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — 37 человек, насчитывалось 9 хозяйств.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Гребеньки на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра